Сюлливан — неправильная форма записи ирландской фамилии  ().
 Сюлливан, Вильям (1803—1873) — американский ботаник.